Wash Off the Lies – drugi album szwedzkiej grupy Intensity.

Lista utworów 
 Conform
 Silence = Consent
 In a country far away
 Unheard & unspoken
 Direct your anger
 Who's the consumer
 Take it back
 Expectations
 Overdose
 Camps of extinction
 Walls of fear
 I Resign
 Words
 Two way street
 Regrets
 Resist Control

Albumy muzyczne wydane w roku 1998